Мираколи () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Пьяцца деи Мираколи — огромная, обнесенная стеной, площадь в старой части итальянского города Пиза.